

Anno 
 1871 – (MDCCCLXXI in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1871 a.C.

Matematica 
 1871 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1871 Astyanax – asteroide troiano di Giove del campo troiano

Cinema 
 1871 (film) – è un film britannico-francese del 1990 diretto da Ken McMullen